Freidorf – frazione del comune tedesco di Halbe
 Freidorf – frazione del comune svizzero di Muttenz